Hrvatska
Dubac (Čibača), selo u župi Mandaljena, pripada naselju Čibači
 kamenolom Dubac kod Čibače

BiH:
 Dubac (Čajniče, BiH), naselje u općini Čajniču
 Dubac (Rudo, BiH), naselje u općini Rudo
 Dubac (Žepče, BiH), naselje u općini Žepču

Crna Gora:
 Dubac (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja